Players’ Championships 2014 – turniej zaliczany do Grand Slam of Curling, kończył rywalizację w World Curling Tour 2013/2014. Odbył się między 15 a 20 kwietnia 2014 w Summerside, na lodowisku Consolidated Credit Union Place.

Była to 22. edycja Players’ Championships, dziewiąta, gdzie grały także kobiety. W rywalizacji uczestniczyło 12 drużyn męskich i kobiecych. Uczestników podzielono na dwie grupy i w nich rozegrano mecze każdy z każdym, do fazy finałowej zakwalifikowało się po sześć drużyn. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD, zwycięzcom przypadło po 25 000 CAD.

Wśród pań triumfował zespół Jennifer Jones, który w finale pokonał 5:2 ekipę Rachel Homan. W męskim finale zespół Kevina Martina okazał się być lepszy od Brada Jacobsa. Był to zarazem ostatni turniej w karierze sportowej Kevina Martina.



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
15 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 2. 
16 kwietnia 2014; 9:30

Sesja 3. 
16 kwietnia 2014; 16:00

Sesja 4. 
17 kwietnia 2014; 9:30

Sesja 5. 
17 kwietnia 2014; 13:00

Sesja 6. 
17 kwietnia 2014; 17:00

Sesja 7. 
17 kwietnia 2014; 20:30

Sesja 8. 
18 kwietnia 2014; 9:30

Sesja 9. 
18 kwietnia 2014; 13:00

Play-off

Ćwierćfinały 
19 kwietnia 2014; 13:00

Półfinały 
19 kwietnia 2014; 20:30

Finał 
20 kwietnia 2014; 11:00

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
15 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 2. 
16 kwietnia 2014; 13:00

Sesja 3. 
16 kwietnia 2014; 20:30

Sesja 4. 
17 kwietnia 2014; 9:30

Sesja 5. 
17 kwietnia 2014; 13:00

Sesja 6. 
17 kwietnia 2014; 17:00

Sesja 7. 
18 kwietnia 2014; 9:30

Sesja 8. 
18 kwietnia 2014; 13:00

Sesja 9. 
18 kwietnia 2014; 16:30

Sesja 10. 
18 kwietnia 2014; 20:30

Play-off

Ćwierćfinały 
19 kwietnia 2014; 17:00

Półfinały 
19 kwietnia 2014; 20:30

Finał 
20 kwietnia 2014; 17:00

Zobacz też 
 World Curling Tour 2013/2014
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 Turniej w bazie World Curling Tour: kobiety – mężczyźni

2014
2014 w curlingu
2014 w Kanadzie
Sport na Wyspie Księcia Edwarda